Hundsbach (bij Bad Kreuznach), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hundsbach (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin